Stallman:
 Richard Matthew Stallman (né en 1953), informaticien
 Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, un livre sur le précédent.
 Robert Stallman (1930-1980), auteur de fantasy